I wojna macedońska (215–205 p.n.e.)
 II wojna macedońska (200–196 p.n.e.)
 III wojna macedońska (171–168 p.n.e.)
 IV wojna macedońska (150–148 p.n.e.)